6345 Hideo – asteroide della fascia principale

Persone 
Hideo Den – politico e anchorman giapponese
Hideo Fujimoto – giocatore di baseball giapponese
Hideo Fukui – atleta giapponese
Hideo Fukuyama – pilota automobilistico giapponese
Hideo Gosha – regista giapponese
Hideo Hagiwara – artista giapponese
Hideo Hamamura – maratoneta giapponese
Hideo Hashimoto – calciatore giapponese
Hideo Higashikokubaru – comico e politico giapponese
Hideo Hiraoka – politico giapponese
Hideo Iijima – velocista giapponese
Hideo Ishikawa – doppiatore giapponese
Hideo Itokawa – ingegnere giapponese
Hideo Iwakuro – generale dell'esercito imperiale giapponese
Hideo Jinpu – politico giapponese
Hideo Kanaya – pilota motociclistico giapponese
Hideo Kanekawa – cestista giapponese
Hideo Kaneshiro – giocatore di rugby a 15 giapponese
Hideo Kanze – attore giapponese
Hideo Kobayashi – scrittore giapponese
Hideo Kojima – autore di videogiochi, sceneggiatore e scrittore giapponese
Hideo Levy – scrittore statunitense
Hideo Murai – scienziato giapponese
Hideo Murata – cantante giapponese
Hideo Murota – attore giapponese
Hideo Nagata – poeta e drammaturgo giapponese
Hideo Nakata – regista giapponese
Hideo Nomo – giocatore di baseball giapponese
Hideo Ochi – karateka e maestro di karate giapponese
Hideo Ogata – produttore cinematografico giapponese
Hideo Oguma – poeta e scrittore giapponese
Hideo Ohba – artista marziale giapponese
Hideo Ōshima – calciatore giapponese
Hideo Otake – giocatore di go giapponese
Hideo Sakaki – attore giapponese
Hideo Sasaki – architetto giapponese
Hideo Shima – ingegnere e dirigente d'azienda giapponese
Hideo Tanaka – mezzofondista giapponese
Hideo Tanaka – attore, regista e sceneggiatore giapponese
Hideo Tanaka – calciatore giapponese
Hideo Tokoro – lottatore di arti marziali miste giapponese
Hideo Usui – politico giapponese
Hideo Watanabe – politico giapponese
Hideo Yamaki – musicista jazz giapponese
Hideo Yamamoto – mangaka giapponese
Hideo Yamamoto – direttore della fotografia giapponese
Hideo Yoritaka – politico giapponese
Hideo Yoshino – poeta giapponese
Hideo Yoshizawa – autore, sceneggiatore e produttore di videogiochi giapponese
Hideo Yoshizawa – calciatore giapponese